Voici la liste des planètes mineures numérotées de 406001 à 407000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 406001 à 407000

406001-406100

406101-406200

406201-406300

406301-406400

406401-406500

406501-406600

406601-406700

406701-406800

406801-406900

406901-407000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000